Симона Халеп була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Крістіну Младенович з рахунком 7–5, 6–7(5–7), 6–2.

Внаслідок зняття Серени Вільмс через вагітність Анджелік Кербер повернула собі звання 1-ї ракетки світу WTA наприкінці турніру, хоча знялася через травму стегна перед своїм матчем третього кола проти Ежені Бушар.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Жінки, одиночний розряд